Теулада () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Марина-Альта. Занимает площадь 32,24 км². Население — 14778 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Teulada
 Índice estadístico municipal de Teulada.
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 Casa de campo en Teulada

Муниципалитеты Аликанте